Le terme latin  peut désigner :
 Clibanarius, un genre de crustacé ;
 un clibanarius, un cavalier lourd du Moyen Âge.